Катеринівське городище (Пензенська область, Росія) — археологічна пам'ятка городецької культури V—III ст. до н. е.
  — археологічна пам'ятка чжурчженської культури XI—XIII ст. н. е.

Археологічні пам'ятки Росії